Alberto Magnaghi – architetto italiano
Alberto Magnaghi – geografo italiano